Municipio de Dahlgren puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dahlgren (condado de Hamilton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Dahlgren (condado de Carver, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carver.